Jeeves kan syfta på:

 Reginald Jeeves – en litterär figur som förekommer i en rad romaner av P.G. Wodehouse
 Jeeves och Wooster – en brittisk tv-serie, 1990–1993
 Jeeves (affärssystem) – ett affärssystem (ERP-system), utvecklat av det svenska företaget Jeeves Information Systems AB